Штретвегская культовая повозка () — бронзовый культовый предмет в виде повозки с людьми. Датируется около 600 г. до н. э. Обнаружен в 1851 г. в захоронении князя гальштатской культуры в деревне Штретвег близ Юденбурга в Австрии. Вместе с повозкой были обнаружены и другие погребальные дары, такие, как бронзовые украшения и амфоры, железное оружие и конская сбруя.

Повозка состоит из четырёхугольного основания с четырьмя колёсами. В центре повозки расположена женская фигура ростом 32 см, держащая в высоко поднятых руках блюдоподобный предмет. Помимо неё, блюдо опирается на две скрещенные опоры. На блюде находится полукруглый котёл с повреждённым краем и улиткообразным орнаментом. Помимо женщины с котлом, на повозке находятся и другие фигуры в виде стоящих или сидящих верхом на конях людей, а также животные, напоминающие коней и оленей. Изображённая сцена интерпретируется как жертвоприношение.

В 2009 г. повозку отреставрировали. Экспонируется в замке Эггенбергов в Граце, а её точная копия украшает музей г. Юденбурга.

Литература 
 Markus Egg: Neues zum Fürstengrab von Strettweg. 1991.
 Markus Egg, Gerhard Stawinoga: Das hallstattzeitliche Fürstengrab von Strettweg bei Judenburg in der Obersteiermark. Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte, 1996, ISBN 3-88467-036-0

Ссылки 
 Österreich Lexikon der TU Graz mit Bild
 Archäologiemuseum

Археология в Австрии
Европа железного века
Открытия 1851 года
Изделия из бронзы